

Osoby o nazwisku Skulski/Skulska 
 Adam Skulski – pisarz ziemski i grodzki warszawski w 1786, burgrabia grodzki warszawski w 1775
 Jarosław Skulski (1907–1977) – polski aktor teatralny i filmowy
 Leopold Skulski (1877–1940) – polski inżynier chemik, farmaceuta i polityk
 Wilhelmina Skulska (1918–1998) – polska dziennikarka i publicystka

Miejsca 
 Skulska Wieś
 Rezerwat przyrody Skulski Las